Лопатни:
 Лопатни — вид птиц из семейства бекасовых.

Населённые пункты 
 Лопатни — село в Клинцовском районе Брянской области России.
 Лопатни — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.